Моран — власна назва.

Особи 
 Анаїс Моран — швейцарська фігуристка
 Ділан Моран — ірландський актор
 Джейн Моран — австралійська ватерполістка
 ‎Джеррі Моран — американський політик
 Ерік Моран — іспанський футболіст
 Їлдиз Моран — турецька фотографка
 Кевін Моран — ірландський футболіст
 Кейтлін Моран — англійський журналіст
 Мерседес Моран — аргентинська акторка
 Полін Моран — британська акторка
 Поллі Моран — американська акторка
 Поль Моран — французький письменник і дипломат
 Рейд Венейбл Моран — американський ботанік. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Moran.
 Совер-Франсуа Моран — французький хірург
 Шарль Моран — французький генерал

Топоніми

Моран (Португалія) — муніципалітет.
 Моран (Віла-Флор) — парафія.

Моран — місто, штат Канзас
 Моран — місто, штат Техас

 Моран (Огайо)
 Моран — гора хребта Титон, у Скелястих горах (штат Вайомінг, США)

Моран () — муніципалітет, департамент Дордонь
 Моран () — муніципалітет, департамент Жер
 Моран () — муніципалітет, департамент Верхня Гаронна
 Моран () — муніципалітет, департамент Верхня Гаронна

Моран — громада в кантоні Во

Див. також 
 Морен